Knoxieae — триба квітучих рослин з родини Маренові (Rubiaceae) і містить близько 131 виду з 16 родів. Її представники знаходяться в Тропічній і Південній Африці, островах у Західному Індійському океані, Аравійському півострові, Тропічній і Субтропічній Азії та Північній Австралії.

Роди 
Наразі прийняті імена:
 Batopedina Verdc. (3 види)
 Carphalea Juss. (3 види)
 Chamaepentas Bremek. (6 видів)
 Dirichletia Klotzsch (5 видів)
 Dolichopentas Kårehed & B.Bremer (4 види)
 Knoxia L. (13 видів)
 Otiophora Zucc. (18 видів)
 Otomeria Benth. (8 видів)
 Paracarphalea Razafimandimbison, Ferm, B.Bremer & Kårehed (3 види)
 Paraknoxia Bremek. (1 вид)
 Parapentas Bremek. (3 види)
 Pentanisia Harv. (19 видів)
 Pentas Benth. (16 видів)
 Phyllopentas (Verdc.) Kårehed & B.Bremer (14 видів)
 Rhodopentas Kårehed & B.Bremer (2 види)
 Triainolepis Hook.f. (13 видів)

Синоніми:

 Afroknoxia Verdc. = Knoxia
 Baumannia K.Schum. = Knoxia
 Calanda K.Schum. = Pentanisia
 Chlorochorion Puff & Robbr. = Pentanisia
 Cuncea Buch.-Ham. ex D.Don = Knoxia
 Dentillaria Kuntze = Knoxia
 Diotocarpus Hochst. = Pentanisia
 Holocarpa Baker = Pentanisia
 Mericocalyx Bamps = Otiophora
 Neobaumannia Hutch. & Dalziel = Knoxia
 Neopentanisia Verdc. = Pentanisia
 Neurocarpaea R.Br. ex Hiern = Pentas
 Neurocarpaea R.Br. = Pentas
 Orthostemma Wall. ex Voigt = Pentas
 Otocephalus Chiov. = Pentanisia
 Paratriaina Bremek. = Triainolepis
 Pentacarpaea Hiern = Pentanisia
 Pentacarpus Post & Kuntze = Pentanisia
 Placopoda Balf.f. = Dirichletia
 Princea Dubard & Dop = Triainolepis
 Tapinopentas Bremek. = Otomeria
 Thyridocalyx Bremek. = Triainolepis
 Vignaldia A.Rich. = Pentas
 Vissadali Adans. = Knoxia

Маренові